Miejscowości w USA:
 St. Olaf – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
Gminy w USA:
 St. Olaf (ang. St. Olaf Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail